Името Три могили носят две български села:

 Три могили (Област Кърджали)
 Три могили (Област Пловдив)